E952 kan syfta på: 

 E952 – en europaväg som går mellan Aktion och Lamia i Grekland
 E952 – E-nummer för flera varianter av cyklamat